Bildausschnitt steht in der Fotografie für:

 Teil des Motivs, der auf dem fotografischen Bild festgehalten wird, siehe Einstellungsgröße
 Teil des Motivs, der im Sucher angezeigt wird, siehe Parallaxe #Parallaxe in der Fotografie
 ausgewählter Teil der Bildvorlage, siehe Ausschnittvergrößerung